spoiler – w lotnictwie: element mechanizacji skrzydła
 spoiler – w motoryzacji: owiewki, odchylacze opływu, skrzydła nadwozia pojazdu drogowego, mające polepszyć jego własności aerodynamiczne
 spoiler – niepożądana informacja o szczegółach zakończenia utworu literackiego, teatralnego lub filmowego